

Persone
 Nogarola – antica famiglia nobile veronese
 Angela Nogarola (1380-1436) – letterata, poetessa e scrittrice italiana
 Bailardino Nogarola (1270 circa–1340) – politico, ambasciatore e condottiero italiano
 Isotta Nogarola (1418-1466) – umanista italiana
 Luigi Nogarola (1669-1715) – poeta e librettista italiano

Altro
 Ca' Nogarola – edificio di Terrazzo in provincia di Verona
 Nogarola – frazione di Motteggiana in provincia di Mantova